Chusco puede hacer referencia a:
 

 dicho de una persona, que tiene gracia, donaire y picardía
 la agresividad
 un mendrugo de pan
 el chusco, un tipo de pan de origen militar